Лъв IV може да се отнася до:

 Лъв IV (Византия) – византийски император
 Лъв IV (папа) – римски папа
 Лъв IV (Армения) – арменски цар